Where have I been wrong (album), lp van The Cats uit vermoedelijk 1970
Where have I been wrong (single), single van The Cats uit 1970